Comitatul Wyoming, conform originalului din limba engleză, Wyoming County este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Wyoming, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wyoming, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wyoming, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Wyoming (dezambiguizare)